Windows XP
Windows Fundamentals for Legacy PCs
Microsoft Whistler